Deitch Projects est une galerie d'art contemporain new-yorkaise créée par Jeffrey Deitch.

Depuis son ouverture par une exposition de Vanessa Beecroft, en février 1996, la galerie a présenté près de 180 expositions et projets, dix expositions thématiques et quelques événements publics. Elle est connue comme la galerie où plusieurs artistes des années 1990 ont commencé leur carrière : Cecily Brown, Inka Essenhigh, Barry McGee, Kristin Baker ou CocoRosie.

Index des artistes 
Liste des artistes ayant exposé ou travaillé avec Deitch Projects :
 Vanessa Beecroft : VB16 (1996), VB64 (2009).
 Shepard Fairey
 Swoon (artiste)

Voir aussi

Notes et références

Liens externes 
 Site de la Galerie

Galerie d'art contemporain
Galerie d'art à New York